Miejscowości w USA:
 Rib Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Rib Lake – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Rib Lake (ang. Rib Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor